Redemption: The Stan Tookie Williams Story - um filme americano de 2004 baseado na vida de Stanley Tookie Williams III
Redemption (banda) - de metal progressivo formada em Los Angeles, Califórnia
Redemption (álbum) - da banda sueca de death metal Vomitory
Redemption (EP) - da banda Walls of Jericho

Ver também
Redemption Song

Desambiguação